Burtons renmuis
 Chinese renmuis
 Dwergrenmuis
 Flowers renmuis
 Grobbens renmuis
 Grote Egyptische renmuis
 Grote renmuis
 Hoofdrenmuis
 Hoogstraals renmuis
 Kleine Egyptische renmuis
 Mongoolse renmuis
 Vierteenrenmuis
 Westelijke renmuis
 Zuid-Afrikaanse renmuis